Fenes, Fehér megye
 Fényes (Románia), Krassó-Szörény megye

Lásd még 
 Fenes (egyértelműsítő lap)